Madame Satã pode se referir a:

 Madame Satã, transformista e capoeirista brasileiro;
 Madame Satã, filme sobre a vida do transformista;
 Madame Satã, bar da cidade de São Paulo, Brasil.
 Madame Saatan, banda de heavy metal de Belém, Brasil

Desambiguação